St. Aloysius Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Aloysius Catholic Church (Washington, D.C.), NRHP-ID 73002116
 St. Aloysius Catholic Church (Carthagena, Ohio), NRHP-ID 79002824